Александр Юрьевич Юньков, (21 ноября 1982, Воскресенск) — российский хоккеист, нападающий. Старший брат Михаила Юнькова. Тренер.

Карьера 
Воспитанник воскресенского «Химика». Начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе клуба Высшей лиги «ТХК» Тверь, выступая до этого за фарм-клуб московского «Динамо». В 2001 году перешёл в самарский ЦСК ВВС, с ходу став одним из лучших бомбардиров клуба, набрав в 56 матчах 37 (20+17) очков. Своей игрой он вновь привлёк внимание руководителей «Динамо», в котором и дебютировал в следующем сезоне в Суперлиге. Однако, проведя в составе москвичей лишь 5 матчей, он вернулся в Самару.

Перед началом сезона 2003/04 Юньков подписал контракт с латвийским клубом «Металлург», в составе которого завоевал бронзовые медали чемпионата, став одновременно лучшим распасовщиком серии плей-офф. В 2004 году перешёл в чеховский «Витязь», внеся значительный вклад в успех команды, которая по итогам чемпионата Высшей лиги завоевала повышение в классе. В конце сезона Юньков также провёл две встречи в составе воскресенского «Химика».

В сезоне 2005/06 выступал в московском «Спартаке». В 2006 году подписал контракт с череповецкой «Северсталью», после чего ещё на два года вернулся в «Спартак». В середине сезона 2008/09, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны астанинского «Барыса», Юньков перешёл в хабаровский «Амур», с которым сразу же по окончании сезона продлил контракт ещё на один год.

21 октября 2010 года заключил соглашение с челябинским «Трактором». Однако, проведя в составе уральского клуба лишь три матча, Юньков расторг контракт по обоюдному согласию сторон. 5 ноября было официально объявлено о возвращении Юнькова в московский «Спартак», в составе которого за оставшуюся часть сезона 2010/11 набрал 5 (2+3) очков в 26 проведённых матчах.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии 2004.
 Лучший ассистент плей-офф чемпионата Латвии 2004.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 25 января 2014 года

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Атлант»
Хоккейные тренеры России